Veliki Komor je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mače, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 453 stanovnika te 147 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Stjepan Fridl, po majci podrijetlom iz Velikog Komora

Znamenitosti 
 Arheološki lokalitet kaštel Sutinsko, zaštićeno kulturno dobro

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji